Вожмозеро — озеро на территории Валдайского сельского поселения Сегежского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,1 км². Располагается на высоте 146,2 метра над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Вожма, берущая начало из Пелозера и впадающая в Выгозеро.

В озере расположено не менее семи небольших безымянных островов различной площади<ref name="ГГЦ"/.

К озеру подходят лесные дороги, отходящие от дороги местного значения  («Надвоицы — Полга — Валдай — Вожмозеро»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001211102000006903.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вожмы
Озёра Сегежского района